Herbert Stubenrauch ist der Name folgender Personen:
* Herbert Stubenrauch (Bibliothekar) (1896–1958), deutscher Bibliotheksdirektor und Verleger
 Herbert Stubenrauch (Pädagoge) (1938–2010), deutscher Pädagoge und Autor